Schwanau ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Schwanau, Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

in Polen:
 Schwanau, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Sianowo, Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern
 Schwanau, bis 1932 Labendzowo, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Łabędziewo, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schwanau, Kreis Wongrowitz, Wartheland, seit 1945: Dzwonowo (Skoki), Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen
in der Schweiz:
 Schwanau (Insel), Insel im Lauerzersee

Siehe auch:
 Burg Schwanau
 Schwannau